В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1975, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1975, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Маргарет Корт 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 
  Маргарет Корт (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1975